Koorajik bezeichnet:
 Koorajik (Fluss, bei Kuummiit), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Koorajik (Fluss, bei Pikiittit), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Koorajik (Fluss, Saartermiit), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Koorajik (Fluss, Ittoqqortoormiit), Fluss im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland